Мисс Казахстан 2011 () — 15-й национальный конкурс красоты, проводился в Алматы. Победительницей стала представительница города Талдыкорган — Айнур Толеуова.

Проведение конкурса 
Данный конкурс красоты проводился под девизом «Красота во имя цели».

Победительница конкурса получит колье с 37 бриллиантами.

25 ноября конкурсантки и мини-футбольный клуб «Кайрат» устроили товарищеский матч. Матч закончился со счётом 2:1.

Вечером 1 декабря конкурсантки зажгли новогоднюю ёлку в SOS Детской деревне Алматы. В тот же день, участницы приняли участие в фестивале юмора.

Посетили городской центр переливания крови и приняли участие в акции «Поделись частицей сердца», а также в празднике «Доброта во благо детям».

Итоговый результат 
Итоговый результат:

Участницы 
Список участниц:

На момент участия в конкурсе

Замена участниц 
18-летняя Алия Телебарисова, представительница города Алматы, отказалась от участия в конкурсе красоты из-за предстоящей учёбы за рубежом.
Асем Альчибаева, представительница города Тараз, была представлена в первоначальном списке участниц финала, но по неизвестным причинам не участвовала в финале 6 декабря.
17-летняя Индира Адельбаева из города Петропавловск и 21-летняя Дана Даниярова, также из города Петропавловск, по неизвестным причинам не принимали в финальном выходе среди участниц.

Примечания 

Мисс Казахстан
2011 год в Казахстане
Декабрь 2011 года